La Chapelle-Neuve (Côtes-d'Armor)
 La Chapelle-Neuve (Morbihan)